

Écriture 
 Le tiret est un signe de ponctuation qui ne doit pas être confondu avec le trait d’union.

Hydronyme 
 Le Tiret est un cours d'eau du Pas-de-Calais et un affluent du fleuve Aa.